Rajon Hlyboka (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Adâncata oder Raionul Hliboca) war ein Rajon in der Oblast Tscherniwzi, in der West-Ukraine.

Geographie 
Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Hlyboka. Die drei Ortschaften Poljana, Turjatka und Nyschni Syniwzi liegen im Herza-Gebiet.
Im Nordosten grenzte der Rajon an den Rajon Herza, im Süden an Rumänien, im Westen an den Rajon Storoschynez sowie im Norden auf einem kurzen Stück an die Oblasthauptstadt Czernowitz.

Die Bevölkerung besteht aus etwa 47 % Ukrainern, 45 % Rumänen, sowie aus anderen Gruppen (Moldauer, Russen, Juden, Roma etc.).

Geschichte 
Der Rajon wurde 1940 nach der Besetzung durch die Sowjetunion errichtet und bestand in dieser Form mit Unterbrechung zwischen 1941 und 1944 bis zum Jahre 1962. Danach kam das Gebiet des Rajons Herza zum Rajon hinzu und wurde erst 1991 wieder ausgegliedert.

Von 1946 bis 1995 trugen folgende Dörfer andere Namen:
 Jordaneschty: Pidlisne (Підлісне)
 Opryscheny: Dubiwka (Дубівка)
 Sutscheweny: Schyroka Poljana (Широка Поляна)
 Terebletsche: Porubne (Порубне)

Das Dorf Jordaneschty wurde am 14. September 2000 zu einer eigenständigen Landratsgemeinde erhoben.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Tscherniwzi.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 37 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 http://www.hliboca-info.1gb.com.ua/

Einzelnachweise 

Hlyboka
Rajon Tscherniwzi